Мілонов () — російськ прізвище.

 Віталій Мілонов — російський політик.
 Ігор Мілонов — радянський актор.
Російські прізвища